Itermiffik bezeichnet:
 Itermiffik (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Itermiffik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland